Bouchet (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Bouchet (blauw druivenras)

Bouchet (Drôme)
ook:
Le Bouchet-Mont-Charvin, Haute-Savoie

Personen
Barbara Bouchet, een actrice